Железнодорожная платформа Спутник:* Спутник (платформа Дальневосточной железной дороги)
 Спутник (платформа в Краснодарском крае)